Ка́рго может означать:

 Карго — то же, что и груз.
 Карго — выдвижная металлическая корзина, которая встраивается в ярусы кухонных шкафчиков.
 Карго — фасон брюк, имеющий выраженные черты военной униформы или рабочей одежды, со множеством дополнительных карманов.

Топоним 
 Карго — небольшая деревня в Великобритании, неподалёку от города Карлайл в английском графстве Камбрия.
 Карго — город в Буркина-Фасо.
 Карго — река в Нигерии.
 Карго — холм в Танзании.
 Карго — искусственное озеро (пруд) на Антарктиде.

Фамилия 
 Карго, Бобби (1868—1904) — американский бейсболист (шорт-стоп).
  (1929—2013) — американский политик, губернатор штата Нью-Мексико (1967—1971).
  (род. 1986) — ирландский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист Чемпионата Европы (2015).
  (1917—2005) — американский дипломат, посол США в Непале (1973—1976).

См. также 
 
 Карго-культ
 Kargo